Hahr är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Clara Hahr (1871–1965), svensk mönstertecknare
 Erik Hahr (1869–1944), svensk arkitekt och stadsplanerare
 Henrik Hahr (1911–1985), svensk radioproducent
 Mauritz Hahr (1838–1917), svensk järnvägsman
 Theodor Hahr (1839–1927), svensk skogsman

Svenska efternamn